Driekoningenkerk (Dresden)
 Driekoningenkerk (Frankfurt), protestantse kerk in Frankfurt am Main.
 Heilige Driekoningenkerk (Haselau)
 Driekoningenkerk (Neuss), rooms-katholieke parochiekerk in Neuss.
 Driekoningenkerk (Nidrum)
 Driekoningenkerk (Noordgouwe), gereformeerde kerk in Noordgouwe, Schouwen-Duiveland.
 Driekoningenkerk (Oberbachem)
 Driekoningenkerk (Oudler)
 Driekoningenkerk (Schaarbeek)

Zie ook

 Epifaniekerk (doorverwijspagina)